Hierba del sarampión puede referirse a:
El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
El nombre común de la planta Knautia arvensis.